Dašnica (Aleksandrovac, Srbija), naselje u općini Aleksandrovac, Srbija
 Dašnica (Aleksinac, Srbija), naselje u općini Aleksinac, Srbija
 Dašnica (rijeka), desna pritoka Save, BiH